Niemcy:
 Hunsrück – pasmo górskie
 Hunsrück-Hochwald – park narodowy
 Hunsrück-Mittelrhein – gmina związkowa (Verbandsgemeinde) w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Inne:
 (10254) Hunsrück – planteoida

Zobacz też:
 Rhein-Hunsrück